Mirza kan syfta på:

 Mirza (släkte) – ett släkte muslemurer

Personer

Förnamn 
 Mirza Džomba, kroatisk handbollsspelare
 Mirza Ghalib, indisk författare
 Mirza Huskic,  låtskrivare, producent och artist
 Mirza Jelecák, svensk fotbollsspelare
 Mirza Selimovic, svensk fotbollsspelare

Efternamn 
 Abbas Mirza, persisk tronföljare
 Fahmida Mirza, pakistansk politiker
 Hamza Mirza, regent
 Sania Mirza, indisk tennisspelare
 Shazia Mirza, brittisk ståuppkomiker